Springer Fachmedien (vormals: Springer Business Media GmbH) ist eine Verlagsgruppe mit Sitz in München.

Unter diesem Dach vereint die Springer Science+Business Media als Teil von Springer Nature die deutschsprachigen Fachverlag­stöchter „Springer Fachmedien München GmbH“ und Springer Medizin. Gegründet wurde diese Gesellschaft im Zuge einer Neuorganisation der Verlagstöchter und der Einführung eines einheitlichen Erscheinungsbildes. Zwischenzeitlich war den Springer Fachmedien auch die Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH zugeordnet.

Die Zuordnung der Kernthemen des Verlagsprogramms ist:
 Springer Fachmedien München GmbH: Automotive, Logistik und Verkehr mit den drei Verlagsmarken Vogel Systems, Verlag Heinrich Vogel und Springer Automotive Media.
 Springer Medizin: Medizin

Die Inhalte des Verlagsprogramm werden in Form von Fachbüchern, Fachzeitschriften, Online-Lösungen und Veranstaltungen erbracht.

Weblinks 
Offizielle Website

Einzelnachweise 

Verlag (München)
Buchverlag (Deutschland)
Verlag für digitale Medien (Deutschland)
Zeitschriftenverlag (Deutschland)